В 12 штатах Нигерии действуют законы шариата, которые регулируют общественные взаимоотношения в области гражданского и уголовного права. Шариат действует в 9 штатах с мусульманским большинством, и в некоторых частях 3-х штатов. Свод исламских законов был принят правительством в качестве норм права в 1999 году, когда губернатор штата Замфара —   начал продвигать идеи шариата на государственном уровне страны.

Штаты 
По состоянию на 2009 год, в 9 штатах действуют законы шариата:
 Замфара
 Кано
 Сокото
 Кацина
 Баучи
 Борно
 Джигава
 Кебби
 Йобе

в трёх штатах также практикуется шариат (в некоторых районах с преобладающим мусульманским населением)
 Кадуна
 Нигер
 Гомбе

Споры о принятии шариата

Погромы 

В стране были многочисленные бунты против жизни по законам шариата, в первую очередь с участием немусульманских меньшинств в штатах с мусульманским большинством, в котором реализована данная система права. В октябре 2001 года в штатe Кано погибло более 100 человек в результате столкновений между представителями разных конфессий.

Казнь 
В 2002 году в штате Кацина состоялась первая казнь человека по законам шариата; организация Human Rights Watch осудила казнь.

См. также 
 Ислам в Нигерии
 Религия в Нигерии
 Полигамия в Нигерии
 Права ЛГБТ в Нигерии

Примечания 

Ислам в Нигерии
Шариат